Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale Balázs Taróczy 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Balázs Taróczy (finale)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Víctor Pecci (campione)
 Corrado Barazzutti (secondo turno)

 Mario Martínez (secondo turno)
 Assente
 Christopher Mottram (quarti di finale)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1981